Boise City steht für:

 Boise, Stadt in Idaho
 Boise City (Oklahoma), Stadt in Oklahoma